Velika nagrada Kanade 1977 je bila šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 9. oktobra 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 80
| 1:40:00,0
| 9
| 9
|-
! 2
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 6,77 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 80
| + 15,76 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 80
| + 46,69 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 23
|  Patrick Tambay
| Ensign-Ford
| 80
| + 1:03,26
| 16
| 2
|-
! 6
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 78
| Trčenje
| 15
| 1
|-
! 7
| 14
|  Danny Ongais
| Penske-Ford
| 78
| +2 kroga
| 22
| 
|-
! 8
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 78
| +2 kroga
| 23
| 
|-
! 9
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 77
| Motor
| 1
| 
|-
! 10
| 16
|  Riccardo Patrese
| Shadow-Ford
| 76
| Zavrten
| 8
| 
|-
! 11
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 76
| Motor
| 20
| 
|-
! 12
| 21
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 76
| Prenos
| 17
| 
|-
! Ods
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 61
| Trčenje
| 2
| 
|-
! Ods
| 27
|  Patrick Nève
| March-Ford
| 56
| Motor
| 21
| 
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 34
| Puščanje goriva
| 3
| 
|-
! Ods
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 32
| Trčenje
| 25
| 
|-
! Ods
| 18
|  Hans Binder
| Surtees-Ford
| 31
| Trčenje
| 24
| 
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 29
| Motor
| 18
| 
|-
! Ods
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 29
| Motor
| 19
| 
|-
! Ods
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 20
| Dovod goriva
| 12
| 
|-
! Ods
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 19
| Motor
| 13
| 
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 17
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 12
| Prenos
| 11
| 
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 1
| Vzmetenje
| 10
| 
|-
! Ods
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 0
| Trčenje
| 14
| 
|-
! DNS
| 25
|  Ian Ashley
| Hesketh-Ford
| 
| Poškodba
| 
| 
|-
! DNQ
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Mario Andretti - 1:11,385
 Najhitrejši krog: Mario Andretti - 1:13,299 v 56, krogu
 Vodilni: Mario Andretti (1-60, 61-78); James Hunt (61); Jody Scheckter (79-80).

Formula 1 sezona 1977
1977